Cinnamon Peak bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Cinnamon Peak (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Cinnamon Peak (Montana)	
 Cinnamon Peak (Oregon)	
 Cinnamon Peak (Washington)